La Academia Militar «Mariscal Francisco Solano López», es un instituto localizado en Capiatá, Paraguay encargado de formar Oficiales para el Ejército Paraguayo, la Fuerza Aérea de Paraguay y la Armada Paraguaya. Sus egresados ingresan al Ejército, a la Fuerza Aérea y en la Armada en el grado de Oficiales con el grado de Subteniente y Guardiamarina respectivamente.

Historia 

La Academia Militar Mcal Francisco Solano López, fue creada el 23 de junio de 1915 con la denominación de Escuela Militar. 
En el año 1932 con motivo de la Guerra del Chaco, la Escuela Militar sirvió como base de la formación del Regimiento de Infantería N.º6 "Boquerón", recibiendo su bautismo de fuego y sangre el 17 de septiembre del mismo año. 

En 1948, la Escuela Militar pasa a denominarse Colegio Militar "Mcal Francisco Solano López" año en que también el Pabellón de Guerra del Colegio Militar fue condecorado con la “Cruz del Chaco” siendo anteriormente condecorada con la “Cruz del Defensor” y la “Medalla de Boquerón”. Estas condecoraciones fueron entregadas por el entonces Presidente de la República, General de Ejército Don José Félix Estigarribia, en la ceremonia realizada con motivo de los festejos de la Boda de Plata del Colegio Militar. 

Desde 1995 pasa a denominarse Academia Militar “Mcal. Francisco Solano López” y por Convenio con la UCA (Universidad Católica de Asunción) se homologan en sus aulas Carreras Universitarias, egresando de la misma Oficiales profesionales de carrera del cuadro permanente, combatiente y de los servicios de las FF.AA. de la Nación. 

Recientemente, en el año 2002, se autorizó el ingreso de mujeres como cadetes de la academia militar, a partir del año 2003, egresando la primera promoción de Oficiales Profesionales de carrera, del género femenino en el año 2006.

Actualmente cuenta con convenios existentes entre Academias Militares de países amigos y varias Universidades del Paraguay, posibilitan la capacitación de cadetes nacionales y extranjeros y la prosecución de carreras universitarias.

Referencias

Bibliografía 
 Ejército de Paraguay
 Artículo del MEC sobre la academia militar

Educación en Paraguay
Fuerzas armadas de Paraguay
Epónimos de Francisco Solano López